Богородица може да се отнася за:

 Богородица, майката на Исус Христос

 Селища
 Богородица (Област Благоевград), село в област Благоевград, България
 Богородица (Община Гевгели), село в община Гевгели, Република Македония
 Богородица (дем Лъгадина), село в дем Лъгадина, Гърция

 Църкви
 Света Богородица или „Сурп Аствадзадзин“, арменски храм в Шумен
 Света Богородица от Алмудена, катедрала в Мадрид, Испания
 Света Богородица (Париж), катедрала в Париж, Франция
 Света Богородица (Антверпен), катедрала в Антверпен, Белгия
 Руанска катедрала „Света Богородица“, катедрала в Руан, Франция
 Света Богородица (Токио), катедрала в Токио, Япония
 Света Богородица (Женева), в Женева, Швейцария
 Света Богородица (Монреал), в Монреал, Канада
 Богородица Памакаристос, византийска църква в Истанбул, Турция
 Света Богородица (Велгощи), скална църква в Република Македония

 Други
 Богородица, средновековнен полски химн